Il y a plusieurs Pierre de Dreux :
 Pierre de Dreux (1161 † 1186), fils de Robert , comte de Dreux
 Pierre Ier de Bretagne, dit « Pierre Mauclerc » (1187 † 1250), baillistre de Bretagne
 Pierre de Dreux (1220 † 1250), prêtre, fils de Robert III, comte de Dreux
 Pierre  (1298-1345), comte de Dreux
Pierre II (1418 † 1457), duc de Bretagne

Pierre Dreux